Esel (von ) steht für:

Tierarten:
 Hausesel, ein weltweit verbreitetes Haustier, das vom Afrikanischen Esel abstammt
 Katalanischer Esel, eine Rasse des Hausesels
 Afrikanischer Esel oder Echter Esel (Equus asinus), eine in freier Wildbahn gefährdete Art
 Asiatischer Esel oder Halbesel, Pferdeesel (Equus hemionus), eine nie domestizierte Art
 Kiang oder Tibet-Wildesel (Equus kiang), eine eng mit dem Asiatischen Esel verwandte Art
 Equus hydruntinus (Europäischer Wildesel), eine ausgestorbene Art im westlichen Eurasien

sowie:
 Esel (Wappentier), Wappentier in der Heraldik
 Esel (Strafmittel), Instrument für die Zurschaustellung und Bestrafung von Personen
 Esel, Felsbastion im Pilatusmassiv (2119 m), siehe Pilatus (Berg)
Esel (Solingen), Ortslage in der heute zu Solingen gehörenden Stadt Dorp, Nordrhein-Westfalen

Esel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Esel (1900–1987), österreichischer Politiker (NSDAP)

Zum Esel heißen im Speziellen:

 Gesellschaft mit dem Esel, als Turniergesellschaft auftretender Ritterbund im 14. Jahrhundert
 Zum Esel (Ravensburg), Vereinigung einflussreicher Familien in Ravensburg von 1397 bis 1818
 Zum Lahmen Esel (Niederursel), Restaurant

Siehe auch:

 Pferde (Equidae)
 eSeL, Kunstplattform und Pseudonym von Lorenz Seidler
 ESL
 Essl
 Essel (Begriffsklärung)
 Eselsohr